Cross Keys ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cross Keys (Alabama)
 Cross Keys (Delaware)
 Cross Keys (Georgia)
 Cross Keys (Louisiana)
 Cross Keys (Missouri)
 Cross Keys (New Jersey)
 Cross Keys (Pennsylvania)
 Cross Keys (South Carolina)
 Cross Keys (Rockingham County, Virginia)
 Cross Keys (Southampton County, Virginia)

Siehe auch:
 Cross Keys Inn (London)
 Crosskeys, Ort in Wales